Baden může být:

 Baden (Dolní Rakousy) – město v Rakousku
 Baden (Švýcarsko) – město ve švýcarském kantonu Aargau
 Baden (Maryland) – obec v Marylandu, USA
 Baden-Baden – město v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Bádensko (německy Baden) – historický region v Německu
 Bádensko-Württembersko (německy Baden-Württemberg) – německá spolková země
 Okres Baden (Rakousko) – okres v Dolních Rakousech (okresním městem je Baden)
 SMS Baden – německá bitevní loď

Související články 
 Bad
 Badeni
 Badin

Rozcestníky - místopisné jméno